Штукин:

 Штукин, Алексей Александрович (1904—1963) — советский филолог-востоковед, переводчик.
 Штукин, Игорь Александрович (род. 1985) — российский футболист.